Сфынту-Георге — название нескольких населённых пунктов Румынию

 Сфынту-Георге — город в центральной Румынии, в регионе Трансильвания, административный центр жудеца Ковасна.
 Сфынту-Георге — коммуна в южной Румынии, жудец Яломица в составе Южного региона развития Румынии.

См. также 
 «Сфынтул Георге» — молдавский футбольный клуб.